Diogo de Sousa foi um bispo católico português, arcebispo de Évora.

Era filho do Senhor de Gouveia, tendo crescido sob a protecção da Casa de Bragança. Foi eleito arcebispo de Évora no ano de 1671 e a sua nomeação pôs termo a um longo período de vacância da arquidiocese, devido ao facto de Roma não ter nomeado bispos enquanto não reconheceu a Restauração da Independência.

Arcebispos de Évora
Bispos católicos de Portugal